Louise van Oranje-Nassau (1770-1819)
Louise van Oranje-Nassau (1828-1871), prinses van Oranje-Nassau